Haran steht für

 Haran, drei biblische Personen
 eine antike Stadt, siehe Harran

Haran ist der Familienname folgender Personen:

 Brady Haran (* 1976), australischer unabhängiger Filmemacher und Videojournalist
 Elizabeth Haran (* 1954), australische Schriftstellerin
 Jacky Haran (* 1943), französischer Autorennfahrer
 Mary Cleere Haran (1952–2011), US-amerikanische Sängerin und Autorin
 Scott Haran (* 1992), britischer Schauspieler